Miejscowości w USA:
 Golden Beach – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Miami-Dade
 Golden Beach – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie St. Mary’s